La K-League 2011 (en coréen «K리그 2011») ou Hyundai Oilbank K-League 2011 est la  du championnat Sud-Coréen. 

La compétition est remportée par le Jeonbuk Hyundai Motors qui succède au FC Séoul. Le Gwangju FC rejoint la compétition qui passe de 15 à 16 clubs. Le Gwangju Sangmu FC change de ville et de nom pour s’appeler Sangju Sangmu Phoenix.

Le championnat débute par la saison régulière qui se déroule du 5 mars au 30 octobre, et où les clubs s'affrontent en matches aller-retour. Les 6 meilleures équipes sont qualifiées pour les play-offs qui ont lieu dans la foulée.

Classement

Résultats

Saison régulière

Play-offs

Sources 
 Site officiel

Corée du Sud
Championnat de Corée du Sud de football
Sport en Corée du Sud en 2011